Андре́й Никола́евич Евсе́ев:
 Евсеев, Андрей Николаевич (род. 1958) — советский и российский инженер, изобретатель.
 Евсеев, Андрей Николаевич (1955—1979) — советский преступник.